Max Kaminsky ist der Name folgender Personen:
* Max Kaminsky (Musiker) (1908–1994), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Max Kaminsky (Eishockeyspieler) (1913–1961), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer